

Personen 
 Victoria (godin), Romeinse godin van de overwinning
 Victoria van het Verenigd Koninkrijk, koningin van het Verenigd Koninkrijk en keizerin van India
 Victoria van Zweden, Zweedse kroonprinses
 Victoria de Angelis, Italiaanse bassiste
 Victoria (voornaam), meisjesnaam
 Tomás Luis de Victoria, Spaans componist
 Guadalupe Victoria, eerste president van Mexico
 Raymond Victoria, Nederlands voetballer
 Lisa Marie Varon, professionele worstelaar die worstelt voor World Wrestling Entertainment (worstelnaam Victoria)
 Victoria Koblenko, Nederlandse actrice, presentatrice en columniste.

Geografische plaatsen 
Afrika
 Limbe (Kameroen), stad in Kameroen die in de koloniale tijd Victoria heette
 Victoria (Seychellen), hoofdstad van de Seychellen
 Victoriameer, meer in Oost-Afrika
 Victoriawatervallen, watervallen op de grens tussen Zambia en Zimbabwe

Argentinië
 Victoria (departement), departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Victoria (Entre Ríos), plaats in gelijknamig departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Victoria (Buenos Aires), stad in de Argentijnse provincie Buenos Aires

Australië
 Victoria (Australië), staat
 Victoria (rivier in Australië), een rivier in het Noordelijk Territorium

Canada
 Victoria (Brits-Columbia), hoofdstad van de Canadese provincie Brits-Columbia
 Victoria (gemeente in Newfoundland en Labrador), gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Victoria (Nova Scotia), dorp in de Canadese provincie Nova Scotia
 Victoria (Prins Edwardeiland), gemeente in de Canadese provincie Prins Edwardeiland
 Victoria (rivier in Newfoundland en Labrador), een rivier op Newfoundland
 Victoria (rivier in Quebec), een rivier in Quebec
 Victoria-eiland, eiland in het noorden van Canada

Filipijnen
 Victoria (Oriental Mindoro), gemeente in de Filipijnse provincie Oriental Mindoro
 Victoria (Laguna), gemeente in de Filipijnse provincie Laguna
 Victoria (Northern Samar), gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar
 Victoria (Tarlac), gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac

Roemenië
 Victoria (Brașov), stad in het Roemeense district Brașov
 Victoria (Brăila), plaats in het Roemeense district Brăila
 Victoria (Iași), plaats in het Roemeense district Iași

 Suriname
 Victoria (Suriname), een dorp in Brokopondo in Suriname
 Victoria (plantage), voormalige plantage in Brokopondo in Suriname
 Landbouw Maatschappij Victoria, voormalig palmoliebedrijf in Brokopondo, Suriname

Verenigde Staten
 Victoria (Arkansas)
 Victoria (Illinois)
 Victoria (Kansas)
 Victoria (Minnesota)
 Victoria (Texas)
 Victoria (Virginia)

Elders
 Station London Victoria station en metrostation in Londen
 Victoria (Chili), gemeente in de Chileense provincie Malleco
 Victoria (Caldas), gemeente in het Colombiaanse departement Caldas
 Victoria (El Salvador), gemeente in het Salvadoraanse departement Cabañas
 Victoria (Guyana), dorp in Guyana
 Victoria (Honduras), gemeente in het Hondurese departement Yoro
 Victoria City, historisch onderdeel van Hongkong
 Victoria (Malta), hoofdstad van het Maltese eiland Gozo
 Ciudad Victoria, hoofdstad van de staat Tamaulipas in Mexico
 Victoria (Rusland), Russisch eiland tussen Spitsbergen en Frans Jozefland

Heelal
 Victoria (planetoïde), planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Victoria (inslagkrater), krater op de planeet Mars

Biologie 
 Victoria (plantengeslacht), geslacht van waterlelies
 Victoria (vlinders), geslacht van vlinders
 Victoria (aardappel)'', aardappelsoort

Voertuigen 
 Victoria (Glasgow), Brits historisch motorfietsmerk
 Victoria (Neurenberg), Duits historisch motorfietsmerk
 Victoria (Sint-Niklaas), Belgisch historisch merk van gemotoriseerde fietsen
 Victoria (koets), type koets
 Victoria (schip, 1519), schip van Ferdinand Magellaan, het eerste dat een reis rond de wereld voltooide
 SS Victoria, cruiseschip.

Muziek 
 Victoria 2000, nummer van Nacht und Nebel
 Victoria (Kilar), compositie van Wojciech Kilar
 Victoria (lied), nummer van Lavvi Ebbel

Films 
 Victoria (1987), een Zweedse film
 Victoria (2013), een Noorse film
 Victoria (2015), een Duitse film
 Victoria (2016), een Franse film
 Victoria (2020), een Belgische documentaire

Verenigingen 
 HV Victoria, Nederlandse hockeyclub
 Victoria (theatergroep), theatergroep uit Gent
 Victoria O, voetbalvereniging uit Obdam
 VV Victoria '03, voetbalclub uit Oudenbosch
 SC Victoria '04, voetbalvereniging uit Vlaardingen
 vv Victoria '28, voetbalvereniging uit Enschede
 HC & FC Victoria, voetbalvereniging uit Hilversum
 SV Victoria, voormalige voetbalvereniging uit Roermond die in 2000 met Swift fuseerde tot SVC 2000

Andere 
 Victoria Mengvoeders, mengvoederfabriek
 oude naam van De Hoop (Oosteind), voormalige windmolen te Oosteind (Oosterhout)
 Victoria: An Empire Under the Sun, computerspel
 Victoria (bier) , Belgisch blond sterk bier
 Victoria (bioscoop), twee voormalige bioscopen in Amsterdam
 Victoria (boek), roman van Patrick Lagrou uit 2012
 Victoria (label), Noors platenlabel
 Victoria (onderneming), voormalige Belgische koekjes- en chocoladefabriek
 Victoria Hotel, Amsterdams historisch hotel
 Victoria (roman), een korte roman van Knut Hamsun uit 1898
 Victoria (TAP), vliegprogramma van TAP Portugal
 Victoria (vlinders), geslacht uit de familie van de spanners (Geometridae)
 Victoria (televisieserie), Britse televisieserie uit 2016
 Victoria's Secret, Amerikaans bedrijf in dameskleding, lingerie en schoonheidsproducten
 Victoria (metrostation)

Zie ook 
 La Victoria (doorverwijspagina)
 Vitoria (doorverwijspagina)
 Vittoria (doorverwijspagina)